Александр Андрия́нов:
 Андриянов, Александр Иванович (1912—1984) — советский военный деятель, полковник, Герой Советского Союза.
 Андриянов, Александр Яковлевич (1888—1933) — русский художник, живописец.